East Amherst (Kanada)
 East Amherst (Nowy Jork)

Zobacz też